Royalist Islands kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Neoch, atoll, Chuuk, Uman-Fonuweisom Municipality, 
 Losap Atoll, atoll, Chuuk, Losap Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar